Тис может означать:

 Тис, или тисс () — род хвойных деревьев семейства Тисовые.

Топоним
 Тис — река на севере Англии.
 Тис — река в России.
 Тис — село в Суксунском районе Пермского края (Россия).
 Тис — коммуна во Франции, в департаменте Арденны.
  — деревня в Иране.

Фамилия
 Тис, Ги (1922—2003) — бельгийский футболист и тренер.
 Тис, Филипп (1890—1971) — бельгийский велогонщик.
 Тис, Янис Адолфович (1921—1980) — виолончелист, заслуженный артист Латвийской ССР (1959).

ТИС
 Тяжёлый истребитель сопровождения (ТИС) — самолёт конструкции Н. Н. Поликарпова.
 Трансинвестсервис — украинская стивидорная компания в порту Южном.
 Трансинжстрой — российская строительная компания.

См. также 
 Тиса (значения)
 Тисс
 Тисса